Cyanidiaceae, porodica crvenih algi, dio reda Cyanidiales. Sastoji se od 2 roda s ukupno 4 vrste.

Rodovi 
 Cyanidioschyzon P.De Luca, R.Taddei & L.Varano 1 vrsta
 Cyanidium Geitler 3 vrste

Izvori 

Cyanidiophytina